Kasim Nuhu – calciatore ghanese
 Musah Nuhu – calciatore ghanese
 Razak Nuhu – calciatore ghanese